Peters puede referirse a:

Apellidos 
 Peters, apellido.

Personas 
 James Lee Peters (1889-1952), ornitólogo estadounidense.
 Karl Peters (1904-1998), abogado alemán, experto internacional de derecho penal.
 Wilhelm Peters (1815-1883), también conocido como Wilhelm Karl Hartwich Peters, naturalista y explorador alemán.

Divisiones administrativas

Estados Unidos 
 Peters, lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Joaquín, en el estado estadounidense de California.
 Peters, poblado del estado estadounidense de Florida.